Deori – gruppo etnico dell'India
 Deori – suddivisione dell'India, classificata come census town situata nel distretto di Bilaspur, nello stato federato del Chhattisgarh
 Deori – suddivisione dell'India, classificata come municipality situata nel distretto di Sagar, nello stato federato del Madhya Pradesh
 Deori – suddivisione dell'India, classificata come census town situata nel distretto di Shahdol, nello stato federato del Madhya Pradesh